Dubravka (Konavle), naselje u općini Konavle
 Dubravka (Gundulić), Gundulićev ep
 NK Dubravka Turčin, nogometni klub iz Turčina, općina Gornji Kneginec

Vidi i:
 Dúbravka (razdvojba)